Dobrá Voda kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten en plaatsen:
 Dobrá Voda (okres Žďár nad Sázavou)
 Dobrá Voda (okres Pelhřimov)
 Dobrá Voda u Českých Budějovic (okres České Budějovice)
 Dobrá Voda u Hořic (okres Jičín)
 Dobrá Voda u Pacova (okres Pelhřimov)
 Dobrá Voda (Město Hartmanice) (dorp in de gemeente Hartmanice)
en naar
 Dobrá Voda (Slowakije), een Slowaakse gemeente